Joaquín Cerdà Boluda, conocido como personaje Ximo Cerdà (n. Játiva, Valencia, 3 de mayo de 1975), es un profesor, científico, escritor, ilustrador y divulgador español.

Biografía 

Ingeniero de Telecomunicaciones desde el año 1999, en el año 2000 se incorpora como profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia, donde alternaría sus obligaciones docentes con su actividad investigadora. Paralelamente, obtiene el título de Doctor en Electrónica por la Universidad Politécnica de Valencia en 2004 y, más tarde, el de Licenciado en Ciencias físicas por la UNED en 2008. En el campo de la investigación, ha realizado aportaciones en la técnica de la Tomografía por Emisión de Positrones (PET), los Autómatas celulares  y en modelos económicos basados en gases reticulares.

Aunque siempre había estado vinculado de un modo u otro al terreno literario (en su juventud formó parte de la compañía de teatro amateur "La Bicicleta", bajo la dirección de Antoni Martínez Revert), puede decirse que el despegue de su carrera tuvo lugar en 2006 con la publicación de La mano de Dios (novela) y L'incomparable Bredford Bannings, obra que también ilustra y que dio lugar a la serie de novelas Els Enigmes d’en Bredford Bannings, de la que se han publicado cinco partes.

Es hermano de Roger Cerdà i Boluda, alcalde de Játiva desde 2015.

Cerdà también ha participado en proyectos audiovisuales, tales como el cortometraje Esa Mirada, o algunos videojuegos.

Desde 2019 es redactor jefe de la revista Fronteras de la Ciencia, desde la que contribuye activamente a la divulgación de la cultura científica.

Obras literarias

Narrativa 
Novela
 La mano de Dios (novela) (2006, Barcanova, y 2011, Algaida)
 Mayne Manor (2012, Smashwords)
 La trayectoria del halcón (2019, Kindle Direct)
 Ravenmaster (2019, Kindle Direct)

Novela juvenil
 La mirada de l'àngel (2007, Brosquil), premio de Narrativa Juvenil Vila de La Vall d'Uixó 2006
 Tremolaràn les ones (2011, Barcanova)

Novela infantil 
 Un mocador de pirata (2018, Bromera), premio de Narrativa Infantil Vicent Silvestre 2018 y premio de la crítica dels Escriptors Valencians 2019

Serie Els enigmes d'en Bredford Bannings (catalán)
  L'incomparable Bredford Bannings (2006, Barcanova)
  En Bredford Bannings i els diamants de Bontawa (2008, Barcanova)
  El secret dels aunuris (2013, Barcanova)
  A la recerca de l'aunitina (2013, Barcanova)
  Pescolàndia en flames! (2013, Barcanova)

Serie Escapistas (Librojuego de Escape) 
  Campanilla secuestrada (2020, Anaya)
  Un enigmático anuncio (2020, Anaya)
  La mansión del horror (2021, Anaya)

Recopilaciones de cuentos 
 Esa mirada y otros cuentos de amor y muerte (2017, Kindle Direct)

Teatro 
 Coda (teatro) (2010, Ayuntamiento de Castellón de la Plana), premio Nacional de Teatro Castellón a Escena 2009

Proyectos pedagógicos 
 El llibre dels enigmes (2009, Barcanova), obra que ilustra junto a Albert Alforcea
 El llibre de la astronomia (2011, Barcanova)
 Investiga amb en Roc Tempesta. Quadern d'estiu 3r (Estiueja amb Barcanova) (2018, Barcanova)
 Investiga amb en Roc Tempesta. Quadern d'estiu 4t (Estiueja amb Barcanova) (2018, Barcanova)

Obras científico-técnicas 

 Ejercicios prácticos con lógica programable (2002, Universidad Politécnica de Valencia), junto a Miguel Ángel Larrea Torres et al.
 Introducció als Sistemes Complexos, als Autòmats Cel·lulars i les Xarxes Neuronals (2008, Universidad Politécnica de Valencia), junto a Rafael Gadea
 Prácticas de Diseño sobre FPGAs con Quartus II (2008, Universidad Politécnica de Valencia), junto a Ricardo Jose Colom Palero et al.
 Relativitat Especial per a Enginyers (2010, Universidad Politécnica de Valencia)

Videojuegos 

 Moncloa Invaders (2015, disponible en Google Play)
 Learning Road (2016, disponible en Google Play y App Store)
 Incomparable Puzle deslizante (2017, disponible en Google Play y App Store)

Cortometrajes 

 Participa como guionista y director de Esa Mirada (2016)

Cursos Online 

Cerdà ha participado en la realización de varios Cursos Abiertos Masivos Online (MOOCs) relacionados con las ciencias físicas, en la plataforma EdX.
 Fundamentos de mecánica para ingeniería 
 Fundamentos de electromagnetismo para ingeniería
 Fundamentos de oscilaciones y ondas para ingeniería

Premios y distinciones

Narrativa 
 Premio Francesc Bru de relato (Canals, 1998): “La elaborada revancha del señor Casaurán”
 Premio Centro 14 de relato (Alicante, 2003): “Que hasta tu nombre olvide”
 Premio Centro 14 de relato erótico – finalista (Alicante, 2003): “La risa de Laura”
 Premio Ciudad de Peñíscola de relato – finalista (Peñíscola, 2004): “Esa mirada”
 Premi Bescanó de prosa (Bescanó, 2004): “El dia de l’eclipsi”
 Premi Joan Arús de Novel•la – finalista (Castellar del Vallès, 2005): “Mayne Manor”
 Premi de prosa de l’Ajuntament del Perelló (El Perelló, 2006): “Sandra”
 Premis Literàris Penedesencs, modalitat relat especial – finalista (Vilanova i la Geltrú, 2006): “L’home de les roses”
 Premio de Relato sobre la Tierra Media (ya.com, 2006): “Los Olvidados”
 Premi Llavor de Lletres, setmanari “La Fura” – accésit (Vilafranca del Penedès, 2006): “Tusitala”
 Premi Llavor de Lletres, setmanari “La Fura” (Vilafranca del Penedès, 2006): “Pels Ulls”
 Premi “Posem fil a l’agulla” (e-traducta.com, 2007): “Gesmil”
 Premi Ciutat de la Vall d’Uixó de narrativa juvenil (Vall d’Uixó, 2007): “La mirada de l’àngel”
 Premi Josep Saperas i Martí de novel•la (Granollers, 2008): “La trajectòria del Falcó”
 Premi Valls Jove de Relat (Valls, 2009): “Per què no se fer arrels quadrades
 Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre (Alzira, 2017): "Un mocador de pirata" 
 Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians (València, 2019): "Un mocador de pirata"

Teatro 
 Premio nacional de teatro Castelló a Escena (Castelló de la Plana, 2009): “Coda”
 Premio de teatro La Carrova (Amposta, 2011): “Nus”

Poesía 
 Premio de Poesia Sant Jordi – finalista (Mollet del Vallès, 2006): “Llanto de Tristan”

Cómic e ilustración 
 Premio Centro 14 de cómic – finalista (Alicante, 2003): “Héroes”
 Premio de cómic Vila de Aspe – finalista (Aspe, 2003): “El banco”
 Premio Centro 14 de cómic – finalista (Alicante, 2004): “Ana”

Referencias

Enlaces externos 

 Web oficial de Ximo Cerdà
 Entrevista a Ximo Cerdà con motivo de la publicación original de "La mano de Dios"

Escritores de la Comunidad Valenciana
Científicos de la Comunidad Valenciana
Escritores de España del siglo XXI
Novelistas de España
Ingenieros de telecomunicación
Alumnado de la Universidad Politécnica de Valencia
Nacidos en Játiva